Świątynie pod wezwaniem św. Elżbiety

W Polsce

 Kościół św. Elżbiety w Gdańsku
 Kościół św. Elżbiety w Warszawie
 Kościół św. Elżbiety we Wrocławiu (ul. Grabiszyńska)
 Bazylika św. Elżbiety we Wrocławiu

Na świecie
 Kościół św. Elżbiety w Bratysławie
 Katedra św. Elżbiety w Koszycach
 Kościół św. Elżbiety we Lwowie
 Kościół św. Elżbiety w Marburgu

Zobacz też;
 parafia św. Elżbiety

!
Elżbieta, św.